Balmoș este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Ghideon Balmoș (1842–1913), arhimandrit român.
 Galina Balmoș (n. 1961), juristă, politiciană și ministru moldovean.